

Persone
 Bernard Minet – cantautore e attore francese
 Joël Minet – entomologo francese
 Roberta Minet – karateka italiana

Televisione
 Minet - la trasmissione sulle minoranze – programma televisivo in lingua tedesca